konglomerat – całość stanowiąca zlepek różnych, często niepasujących do siebie części lub elementów.
 konglomerat – rodzaj skały osadowej
 konglomerat – pojęcie z zakresu ekonomii